Казахмыс:

 «Казахмыс» — казахстанская горнорудная и металлургическая компания.
 «Казахмыс» — казахстанский футбольный клуб.
 «Казахмыс» —  казахстанский хоккейный клуб. Чемпион Казахстана 2005, 2006 годов.